Piątkowski (Piontkowski, Piatkowski), Piątkowska:
 Andrzej Piątkowski
 Edmund Piątkowski

Piatkowski 
 Eric Piatkowski
 Walt Piatkowski